HAR=la montagne),  Patronyme largement répandu en Russie sous différentes formes ZAKHAROV, ZAKHAROFF; et surtout ZAKHARIN patronyme lié à la dynastie des Romanov puisque ce furent leur patronyme avant l'accession au trône de Russie.

Patronyme 
 
 Mahmoud al-Zahar (né en 1945), homme politique palestinien
 Marie-Joëlle Zahar, politologue canadienne. Nationalité = canadienne et libanaise 
 Nicolas Zahar (né en 1893 à Alexandrie, décédé à Paris en 1980), champion de Tennis. Administrateur du collège Saint-Marc d'Alexandrie. Nationalité = libanais.
 Assad Constantin Zahar petit émir du Levant (Syrie-Liban) probablement né vers 1825 à Deir-el-Khamar, ancienne capitale du Liban, et décédé au Caire dans son "Palais". Il pourrait être le descendant d'un noble russe, lié peut-être aux Romanov.
 Roman Zakharine-Iourev père d'Anastasia impératrice de Russie, épouse d'Yvan le Terrible, et grand-père du Tsar et Empereur de Toute la Russie Michel Ier (fils de Fédor Romanovitch ZAKHARIN), fondateur de la dynastie des ROMANOV, dont le nom vient donc du prénom de Roman ZAKHARIN.

Toponyme 

 
 
 Rue ZAHAR au Caire en Égypte (en hommage à l'émir chrétien libanais du même nom, Assad ZAHAR et à son petit-fils le champion de Tennis Nicolas ZAHAR qui représenta l'Égypte aux jeux olympiques de 1930)
 ,
 Rue Errika ZAHAR, Ciboure, Pyrénées Atlantiques,,
 Parking ZAHAR, San-Sebastian, Pays-Basque espagnol
 Sidi Zahar, commune algérienne
 Zahar Berkut, station de ski ukrainienne
 Rue Abou BAKER Mohamed ibn Zahar, arrondissement d'El Maarif, préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa

Variantes 
 ZAHHAR, Al-ZAHAR, EL-ZAHAR, ZAHARIAN
 ZAKHAROV, ZAHAROV,ZAKHAROFF, ZAKHARYN,
 AZAHAR, HAZARD, ZAHARD
 ZAHR, ZAHRINGEN

Références